Polybulbophiale är ett släkte av svampar. Polybulbophiale ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polybulbophiale